Атабай Гельдыевич Гельдыев — начальник управления «Каракумстрой», лауреат Ленинской премии (1965).

Биография 
Родился в 1925 г. в Кушке. Член КПСС с 1957 г.

В 1943—1945 гг. служил в армии. Фронтовик, был ранен в Словакии, награждён орденом Отечественной войны I степени (23.12.1985).

В 1945—1946 гг. работал в колхозе.

Окончил Ашхабадский гидротехникум (1948) и Московский институт инженеров водного хозяйства им. Вильямса (1954).

В 1954—1962 гг. работал в системе Министерства водного хозяйства Туркменской ССР.

В 1962—1963 гг. зам. председателя Госстроя Туркменской ССР, затем зав. отделом ЦК КП Туркменистана.

С 1963 по 1970 г. начальник Управления «Каракумстрой».

Член ЦК КП Туркмении с 1963.

Депутат Верховного Совета Туркменской ССР 7-го созыва.

Лауреат Ленинской премии (1965) — за участие в сооружении Каракумского канала.

Источники 
 Ежегодник БСЭ, 1966.
 http://www.knowbysight.info/GGG/17707.asp 
 Один раз в жизни. 1965 [Текст] : о лауреатах Ленинских премий 1965 года / [редкол. : Н. Личак, О. Каленчук, Е. Орлова и др.]. – [Б. м.] : изд-во Агентство Печати Новости, 1966. – 510 с., с.27.

Члены КПСС